Die Liste brasilianischer Metalbands zählt namhafte brasilianische Musikgruppen aus dem Genre Metal auf. Hard-Rock-Bands werden nur in die Liste aufgenommen, insofern sie auch Metal spielen.

Liste 

!Metal
!Brasilianische
Bands, Brasilianische Metal
Liste (Musikgruppen)